Carl Friedrich Philipp von Martius, botanico tedesco
Hedwig Conrad-Martius, filosofa tedesca
Dryocopus martius, uccello

Altri progetti